Niven ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald C. Niven (1803–1882), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Barbara Niven (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Bill Niven (* 1956), britischer Historiker
 David Niven (1910–1983), britischer Schauspieler
 David Niven Jr. (* 1942), britischer Filmproduzent
 George Niven (1929–2008), schottischer Fußballtorwart
 Ivan M. Niven (1915–1999), kanadisch-amerikanischer Mathematiker
 Jennifer Niven (* 1968), US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 John Niven (* 1966), schottischer Schriftsteller
 Kip Niven (1945–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry Niven (* 1938), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Penelope Niven († 2014), US-amerikanische Autorin und Biografin
 Piper Niven (* 1991), schottische Wrestlerin
 William Davidson Niven (1842–1917), britischer Physiker

Siehe auch:
 Niven Township
 Niven-Konstante
 (12513) Niven